Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров 2016 проводился с 27 по 31 января 2016 года в городе Абердин среди как мужских, так и женских юниорских команд.

В чемпионате принимало участие 8 юниорских мужских и 8 юниорских женских команд (кёрлингистам должно было быть на момент начала чемпионата не более 21 года).

Победители мужского и женского турниров получали право как юниорские сборные Шотландии выступать на , который состоялся в марте 2016 в городе Торнбю (Дания).

Победителями мужского турнира стала (во 2-й раз и 2-й раз подряд) команда скипа Брюса Моуэта, победившая в финале команду скипа Cameron McNay. Бронзовые медали завоевала команда скипа Росса Уайта.

Победителями женского турнира стала (впервые) команда скипа Софи Джексон, победившая в финале команду скипа Кэти Мюррей. Бронзовые медали завоевала команда скипа Karina Aitken.

Мужчины

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф
«?» — результат матча в источнике не указан; возможно, что матч не проводился.

Плей-офф 

Четвертьфинал. (1-я команда против 2-й) 30 января, 20:00

Полуфинал. 31 января, 10:00

Финал. 31 января, 14:30

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го места

Тай-брейк

Плей-офф 

Четвертьфинал. (1-я команда против 2-й) 30 января, 20:00

Полуфинал. 31 января, 10:00

Финал. 31 января, 14:30

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мужского и женского юниорских чемпионатов Шотландии 2016

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2016
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2016
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд 2016
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар 2015

Спорт в Шотландии в 2016 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди юниоров
Спортивные соревнования в Абердине
Январь 2016 года